Преследование ассирийцев началось после захвата ИГИЛ северного Ирака в июне 2014 года, и продолжалось до 2017 года.

Предыстория 
Преследование христиан в Ираке радикальными исламистами началось сразу после американского вторжения в Ирак. По оценкам проживающих в Ираке ассирийцев, в период между 2003 и 2011 годами более двух третей ассирийцев, проживающих на территории Ирака, были вынуждены выехать из страны или не по своей воле сменить место жительства. В период после августа 2014 года в результате преследования со стороны ИГИЛ около одной четверти проживавших на тот момент в Ираке ассирийцев были вынуждены бежать в Турцию или на территорию Иракского Курдистана

Хронология

Захват Мосула 
Захватив Мосул, боевики ИГИЛ потребовали от проживающих там христиан-ассирийцев принять ислам или платить налог на веру, пообещав казнить отказавшихся выполнить их требования.

Это привело к тому, что все ассирийцы-христиане были вынуждены бежать из Мосула.

Также боевики ИГИЛ помечали дома, в которых проживали христиане, буквой нун (), первой буквой арабского слова насара ( — христиане).

Монастырь Мар Бехнама 
После захвата монастыря Мар Бехнама, боевики ИГИЛ изгнали из него всех монахов.

Падение Найнавы 
В результате наступления в Найнаве ИГИЛ удалось захватить города Бахдида, Барталла, Телль-Кайф и , значительную часть населения которых составляли ассирийцы, вынудив их бежать. Более 100 тысяч иракских христиан были вынуждены бежать, бросив своё имущество.

Наступление в Хасеке 
23 февраля 2015 года после неудачной попытки прорыва к турецкой границе боевики ИГИЛ устроили резню ассирийцев, проживавших в провинции Хасеке. Были убиты десятки человек, сотни людей были вынуждены бежать в районы, не контролируемые ИГИЛ. Боевики сожгли местную христианскую церковь, разрушили дома ассирийцев.

Реакция 
2-3 августа 2014 года тысячи представителей ассирийской диаспоры провели акции протеста против преследования их соплеменников в Ираке и Сирии и потребовали вмешательства ООН.

См. также 
 Христианство в Ираке
 Геноцид ассирийцев

Примечания 

Преследование ассирийцев
Массовые убийства в Сирии
Исламское государство
Массовые убийства в Ираке
Христианство в Ираке
Переселение народов
Геноцид
Гражданская война в Ираке
Преследование христиан в исламских странах